Городской колледж:

 Городской колледж Лос-Анджелеса
 Городской колледж Нью-Йорка — основной и старейший колледж Городского университета Нью-Йорка.
 Городской колледж Чикаго